A Diuca-comum (Diuca speculifera) é uma espécie de ave da família Fringillidae.

Pode ser encontrada nos seguintes países: Argentina, Bolívia, Chile e Peru.

Os seus habitats naturais são: campos rupestres subtropicais ou tropicais.

Referências 
 

Diuca
Aves descritas em 1837